Colonna (italienisch für „Säule“) steht für:
 Colonna (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Colonna (Adelsgeschlecht), römisches Adelsgeschlecht
 Colonna Lichtspiele, Kino in Berlin, siehe Xenon Kino
 Capo Colonna, Kap in Italien
 Madonna Colonna, Gemälde von Raffael
 Pala Colonna, Altargemälde von Raffael
 Palazzo Colonna, Adelspalast in Rom

Colonna ist der Name folgender Orte:
 Colonna (Latium), Gemeinde bei Rom
 Colonna (Rione), Stadtteil Roms

Siehe auch:
 Colonna von Fels
 Colona